Вакерос има више значења:

 Вакерос, Ел Папалоте (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Вакерос, Естасион (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Вакерос (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Вакерос (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику